Завод «Энергока́бель» (юридическое название — АО «Завод „Энергокабель“») — российское предприятие, расположенное в городе Электроугли Ногинского района Московской области, выпускающее кабельную продукцию, численность работников более 600 человек.

История 
 2000 год — учреждено Акционерное общество "Завод «Энергокабель» для строительства завода по производству кабельно-проводниковой продукции
 2001 год — Государственным специализированным проектным институтом Минатома РФ (ГСПИ) и Всероссийским научно-исследовательским институтом кабельной промышленности (ВНИИКП) выполнен проект завода, предусматривающий организацию производства проводов и кабелей с пластмассовой изоляцией напряжением 450, 660 и 1000 вольт.
 2002 год — на месте недостроенной ремонтной базы «Минэлектротехпрома» в подмосковном городе Электроугли завершается строительство первого цеха, выпускается первая партия продукции
 2003 год — завод принят в состав Ассоциации «Электрокабель», объединяющий 65 производителей России и стран СНГ
 2005 год — завод принят в состав Международной Ассоциации «Интеркабель»
 2013 год — завод получает сертификат соответствия системы менеджмента нормам ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008)
 2014 год — получена очередная Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право изготовления кабелей для атомных станций
 2016 год — завод становится участником Ассоциации «Росэлектромонтаж» и Ассоциацию «Честная позиция», продукция Завода награждается дипломом «за качество» и как «новинка» в рамках конкурса «100 лучших товаров России»
 2017 год — завод получил сертификат соответствия системы экологического менеджмента применительно к производству кабельно-проводниковой продукции согласно требованиям ГОСТ Р ISO 14001-2007
 2018 год — завод прошел обязательную сертификацию на продукцию: кабели силовые, не распространяющие горение, в холодостойком исполнении — включая огнестойкие, с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, в том числе герметизированные водоблокирующими элементами, на напряжение переменного тока 0,66 кВ, 1 кВ и 3 кВ, выпускаемые по ТУ 16.К121-027-2013. Торговая марка холодостойких кабелей получила название FROSTLINE. А также получил сертификат соответствия на огнестойкие кабельные линии типа «ОКЛ-ПАРТНЕР».

Оборудование 
На заводе установлено оборудование таких производителей, как: Maillefer, Nokia, Kukаmа, Kabmatik, Rosendahl, Pourtier, Kraft, Сortinovis и других.

Продукция 
— Кабели силовые на номинальное напряжение до 3 кВ

— Кабели силовые на номинальное напряжение 6 кВ

— Кабели контрольные

— Провода, шнуры и кабели соединительные

— Провода и кабели для электрических установок

— Кабели для систем пожарной сигнализации

— Кабели для цепей управления и контроля

— Кабели малогабаритные

— Кабели для систем управления и сигнализации

— Телефонные кабели

— Кабели для сигнализации и блокировки

Примечания 

Кабельные предприятия
Предприятия Московской области